Sein letzter Fall ist ein deutscher Titel folgender Werke von Arthur Conan Doyle:

 The Final Problem von 1893, siehe Das letzte Problem
 His Last Bow von 1917, siehe Seine Abschiedsvorstellung